Jüdische Zeitung ist der Name mehrerer Publikationen, darunter:

 Jüdische Zeitung (Wien), 1907–1920 in Wien erschienen
 Jüdische Zeitung (Breslau), 1932–1937 in Breslau erschienen
 Die Jüdische Zeitung, in Zürich seit 1987 erscheinend
 Jüdische Zeitung (Berlin), 2005–2014 in Berlin erschienen